Capreolus är ett släkte av däggdjur som beskrevs av Gray 1821. Capreolus ingår i familjen hjortdjur.

Kladogram enligt Catalogue of Life, Dyntaxa och Wilson & Reeder (2005):

Källor

Externa länkar 

Hjortdjur
Capreolus